Fosso Reale – corso d'acqua nei comuni Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino
Fosso Reale – corso d'acqua della Valdera in provincia di Pisa
Fosso Reale – corso d'acqua di Livorno